Судзуко Міморі (, Міморі Судзуко; нар. 28 червня 1986, Токіо, Японія) — японська акторка озвучення (сейю) та співачка в жанрі J-pop.

Біографія 
Судзуко Міморі народилася 28 червня 1986 року в Токіо, столиці Японії. Вона вчилась в університеті Комадзава, але відрахувалася з нього заради кар'єри акторки та співачки.

Кар'єра 
Міморі активно брала участь у мюзиклах в театрі під своїм справжнім ім'ям та прізвищем Судзуко Курокава (, Курокава Судзуко). Після однієї з таких вистав, дівчина познайомилася з Такаакі Кідані, президентом компанії Bushiroad. Їй запропонували стати акторкою озвучення. Перше прослуховування Курокава успішно пройшла у 2008 році. З липня по жовтень 2009 року вона була учасницею гурту Cutie Pai в ролі Сюзі (зменшувально-пестлива форма імені).

Особисте життя 
У квітні 2019 року Міморі оголосила про свій шлюб із реслером New Japan Pro-Wrestling Казучикою Окада.

Фільмографія

Телебачення

Дискографія

Сингли

Обмежені видання синглів

Альбоми

Мініальбоми

Бібліографія

Фотокниги 

 (2013) Mimorinn (Ponikyan Books) (みもりんっ（ぽにきゃんBOOKS) (Pony Canyon, Photographer: Masafumi Nakayama)

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка
 Судзуко Міморі на сайті Anime News Network
 Судзуко Міморі на сайті IMDb

Народились 28 червня
Народились 1986
Уродженці Токіо
Співаки та співачки Японії